Всеросійська шахова олімпіада 1920 — шаховий турнір, що проходив від 4 до 24 жовтня 1920 року в Москві (Камергерський провулок, буд. 5/7 стр.1). Згодом цей турнір визнали першим чемпіонатом СРСР.

Турнірна таблиця

Література 
 Шахматы: энциклопедический словарь / гл. ред. А. Е. Карпов. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — С. 69, 528. — 624 с. — 100 000 экз. — ISBN 5-85270-005-3.;
 С. Б. Воронков Шедевры и драмы чемпионатов СССР. 1920–1937. Том 1, Москва: Рипол классик, 2007. ISBN 978-5-386-00016-5.

Посилання 
 Воронков С., Шахматный пир во время чумы  (ChessPro.ru) 

Чемпіонати СРСР із шахів
Спортивні події 1920
Жовтень 1920